Князь Михаи́л Миха́йлович Голи́цын (Старший) (, Москва — ) — русский полководец, генерал-фельдмаршал (1725) и президент Военной коллегии (1728—1730), соратник царя Петра I, участник Северной войны 1700—1721 годов. Представитель четвёртой ветви рода Голицыных.

Биография 
Родился в семье Михаила Андреевича Голицына (1639—1687) и его супруги Прасковьи Никитичны, урождённой Кафтырёвой (1645—1715). Имел трёх братьев (Дмитрия, Петра, Михаила-младшего) и трёх сестёр (Марию-старшую, Марию-младшую и Софью).

Начало военной службы 
Службу начал в 1687 году барабанщиком Семёновского лейб-гвардии полка. В 1694 году произведён в прапорщики гвардии, в 1695 — в поручики. Прекрасно проявил себя в Азовских походах 1695—1696 годов, получил за боевые отличия чин капитана.

Северная война 
Участвовал в Нарвском сражении 1700 года, где был ранен (в ногу насквозь и в руку слегка), затем в штурмах Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703), Нарвы (1704) и Митавы (1705).

В 1701 году произведён в майоры гвардии, в том же году — в подполковники, после взятия Нотебурга — в полковники лейб-гвардии Семёновского полка (14.10.1702). Одновременно с званием гвардии полковника взятие Митавы принесло ему чин бригадира армии (1705), с 1706 года — генерал-майор, командир гвардейской бригады (включавшей Преображенский и Семёновские полки).

В 1708 году нанёс поражение шведскому отряду генерала К. Г. Рооса при селе Добром, награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного. За отличие при Лесной получил чин генерал-поручика (28.09.1708). В Полтавском сражении 1709 года командовал гвардией и руководил вместе с князем А. Д. Меншиковым преследованием разбитых и отступавших шведских войск, вынудив их сложить оружие под Переволочной.

В Прутском походе 1711 года командовал русской кавалерией.

В 1714—1721 годах командовал войсками в Финляндии, поразил шведов при Напо (Лапполе)  года и был произведён в генерал-аншефы, вскоре участвовал в морском сражении при Гангуте (Ханко)  года. Ровно через 6 лет,  года, командуя флотом, одержал победу при Гренгаме (Аландские острова).

По окончании Северной войны 
Во время первого Персидского похода Петра в 1722 году оставлен начальником в Санкт-Петербурге.
 
В 1723—1728 годах командовал войсками на территории Украины. В это время он выступил одним из основателей Харьковского коллегиума.

После смерти Петра I в январе 1725 года был сторонником воцарения его внука, Петра Алексеевича. Несмотря на это, взошедшая на престол стараниями А. Д. Меншикова жена Петра I Екатерина произвела Голицына в генерал-фельдмаршалы (21 мая 1725 года) и сделала кавалером ордена Святого Александра Невского (30 августа 1725 года). По воцарении Петра II (1727) сделан сенатором и членом Верховного тайного совета, с сентября 1728 года был президентом Военной коллегии.

Являясь членом Верховного тайного совета, князь Михаил Михайлович Старший, участвовал в событиях, связанных с воцарением императрицы Анны Иоанновны и Кондициями. Когда императрица Анна, отказавшись от Кондиций, приняла на себя самодержавную власть и распустила Верховный тайный совет, в высшем обществе ожидали скорого падения Голицыных, но этого не произошло. Наоборот, князь Михаил не только остался президентом Военной коллегии, но и был приближен ко Двору. Инициаторами этого были сам фельдмаршал, просивший прощения у императрицы, граф Эрнст Бирон и влиятельный в это время клан Лёвенвольде.

Смерть 
Скончался  года в должности президента Военной коллегии, согласно преданию — «от огорчения». Однако голландский посол при русском дворе в депеше от 06 января 1731 года своему правительству писал о трагической смерти князя Голицына. По его словам, князь Голицын ехал в своей карете впереди, когда императрица Анна Иоанновна и её свита возвращались в Москву из села Измайлова. По дороге лошади в карете Голицына остановились и не хотели двигаться дальше:

Императрица вернулась в Москву другой дорогой, а это происшествие было представлено публике неудавшейся попыткой покушения на неё. Пышное надгробие фельдмаршала в советское время было перевезено из Богоявленского монастыря в Донской.

Браки и дети 

Был женат дважды. В браках родились 18 детей.
 жена с 1692 года Евдокия Ивановна Бутурлина (1674—1713), дочь И. Ф. Бутурлина; похоронена в Богоявленском монастыре.
 Прасковья-старшая (1695—1719) — замужем за князем Алексеем Михайловичем Долгоруковым (ум. 1725)
 Фёдор (1696—1697)
 Наталья (1698—1780)
 Анна-старшая (1699—1727) — супруга графа Александра Борисовича Бутурлина
 Анна-младшая (1701—1748) — супруга Льва Васильевича Измайлова (1687—1738)
 Пётр (1702—1760) — шталмейстер двора, женат на фрейлине Екатерине Александровне Кар (1724—1802), детей в браке не было. Император Пётр III, отличавший княгиню Голицыну, пожаловал ей богатое село Угодичи.
 Софья (1712—1759) — супруга графа Петра Ивановича Головина.
 жена с 1716 года княжна Татьяна Борисовна Куракина (1696—1757), двоюродная сестра царевича Алексея; дочь князя Б. И. Куракина и К. Ф. Лопухиной. Была обер-гофмейстериной при императрицах Анне и Елизавете Петровне. После смерти мужа при дворе появлялась редко. Похоронена в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.
 Мария (1717—1780) — супруга князя Ивана Андреевича Прозоровского (1712—1786)
 Александр (1718—1783) — женат на княжне Дарье Алексеевне Гагариной
 Марфа (1720—1749) — супруга князя Сергея Фёдоровича Хованского
 Дмитрий (1721—1793) — женат на княжне Екатерине Дмитриевне Кантемир (1720—1761)
 Прасковья (род и ум. 1722)
 Борис (1723—1726)
 Елизавета (1723—1724)
 Екатерина-старшая (1724—1779) — с 1748 до 1756 (развод) супруга графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725—1796)
 Екатерина-младшая (1725—1744)
 Николай (1727—1787) — женат на Екатерине Александровне Головиной (1728—1769)
 Андрей (1729—1770) — женат на княжне Елизавете Борисовне Юсуповой (1745—1770).

Отзывы современников 
Фельдмаршал князь Голицын, герой России, был человек умный и благородный; очень хорошо знал военное искусство, был храбр и любим войсками; смел, отважен и великодушен; иноземцев не любил, но, несмотря на это, отдавал справедливость достойным из них; знатные люди его боялись, а Петр I уважал. Словом, это был истинно великий человек.

Предки

Награды 
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (29 августа 1708)
 Орден Святого Александра Невского (30 августа 1725)
 Золотая шпага «с богатыми украшениями алмазами» (27 июля 1720)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Экстракт о службах генерала кавалера князя Голицына. С котораго года начал служить, и где был на баталиях, и за оныя от его императорскаго величества как повышен чинами, и пожалован кавалериею, портретом, клейнотом, то есть шпагою, и тростью, також и вотчинами.

Михаил Михайлович
Выпускники Академии морской гвардии
Участники Северной войны
Сенаторы Российской империи
Сподвижники Петра I
Участники Русско-турецкой войны (1686—1700)
Члены Верховного тайного совета
Генералы (Русское царство)
Похороненные в Богоявленском монастыре